

События 
 2 октября — открытие здания Мариинского театра премьерой оперы М. А. Глинки «Жизнь за царя».
 В Петербурге начал издаваться журнал «Искусство».
 В Саратове построен летний театр, где впоследствии выступала оперная труппа.
 В Гельсингфорсе основан первый в Финляндии профессиональный театр.
 В Стратфорд-на-Эйвоне основан Шекспировский мемориальный театр.
 Мейнингенский театр получил статус придворного.
 В Загребе создан Хорватский национальный театр.
 В Гуджарате основано К. С. Назиром «Театральное общество Элфинстона» (действовало до 1920-х годов).
 В городе Матанасе создан театр «Эстеван» (переименован в театр «Сауто»).
 В Филадельфии основан Театр Дж. Дрю.

Постановки 
 8 января — в Петербурге, на сцене Александринского театра состоялась первая постановка в России пьесы Уильяма Шекспира «Венецианский купец» (перевод и сценическая обработка Аполлона Григорьева, в роли Шейлока — Василий Самойлов).
 10 октября — в Петербурге, на сцене Александринского театра состоялась премьера пьесы Александра Островского «Старый друг лучше новых двух».
 14 октября — в Москве, на сцене Малого театра впервые показана комедия Александра Островского «Старый друг лучше новых двух» (в бенефис Бороздиной 2-й). 
 26 ноября — в Париже, на сцене театра Ле Пелетье состоялась премьера единственного балета Марии Тальони «Бабочка» (музыка Жака Оффенбаха, либретто Жюля Сен-Жоржа). Роль главной героини, Фарфаллы, исполнила балерина Эмма Ливри. 
 Представление пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор» в пользу литературного фонда (Городничий — А. Ф. Писемский, Почтмейстер — Ф. М. Достоевский, Хлестаков — П. И. Вейнберг, купец Абдулин — А. Ф. Кони, почётные лица города и полицейские — Д. В. Григорович, Н. А. Некрасов, И. И. Панаев, И. С. Тургенев и другие).

 драма «Росас» (соч. 1852) аргентинского драматурга П. Эчагуэ.
 «Свободная Америка» Демарии (1860) в театре «Архентино» (Буэнос-Айрес).
 «Зеркало индиго» Митро в Национальном театре (Калькутта)
 «Мать» бразильского драматурга Ж. ди Аленкара
 «Завиш из Фалькенштейна» и «Король Рудольф» Витезслава Галека (Чехия).
 «Отрывок» (под названием «Собачкин») Н. В. Гоголя в Александринсом театре.
 «Рип Ван Винкль» по В. Ирвингу. В заглавной роли — Джозеф Джефферсон.
 «Мушиные лапки» В. Сарду и «Путешествие господина Перришона» Э. Лабиша в Театре «Жимназ» (Париж).
 Комедия В. Сарду «Мосье Гара» в Театра Дежазе.
 Историческая драма «Битва Германа» Г. Клейст (написана в 1808 году).
 «Марчеллина» Леопольде Маренко (труппа К. Дондини, Турин).
 Драма «Роскошь и суета» Жоакина Мануэла ди Маседу.
 «Отец семейства» И. Е. Чернышева в Александринском театре.
 «Росас» Педро Эчагуэ (Труппа Ф. Торреса, Буэнос-Айрес).

Драматургия и театральная литература 
 В России снят цензурный запрет на публичное представление трагедии У. Шекспира «Макбет» и комедии А. Н. Островского «Свои люди — сочтёмся» (1849). 
 Драма А. Ф. Писемского «Горькая судьбина» (1859) удостоена большой Уваровской премии. 
 Опубликована пьеса М. Ю. Лермонтова «Странный человек» (1831).
 В журнале «Библиотека для чтения», № 1 и отдельным изданием (СПб, 1860) опубликована «Гроза» А. Н. Островского (написана и поставлена в 1859 году).
 Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве» о пьесах А. Н. Островского.
 Финский драматург Алексис Киви создал первый вариант романтической трагедии «Куллерво» по мотивам «Калевалы» (первая пьеса на финском языке; второй вариант — 1864 год).
 Первая бенгальская историческая трагедия «Принцесса Кришна» Модхушудона Дотто (поставлена в 1867 году театром «Шобхабаджар»).
 «Кипселиде» Димитриоса Вернардакиса (поставлена афинским «Муниципальным театром» в 1891 году).

Деятели театра 
 Аделаида Ристори гастролирует в России (1860—1861 годы).
 Фридрих Гаазе (Хаазе) вступает в немецкую труппу Михайловского театра.
 7 декабря — на сцене «Комеди Франсез» дебютирует Б.-К. Коклен-старший.

Родились 
 29 января, Таганрог — русский писатель и драматург Антон Чехов.
 , Санкт-Петербург — Владимир Теляковский, русский театральный деятель, администратор; последний директор императорских театров (1901—1917).
 20 февраля — датский актёр и театровед Карл Манциус.
 12 марта, Неаполь — итальянский писатель, драматург и историк театра Сальваторе Ди Джакомо.
  — греческий актёр Евангелос Пандопулос.
 3 апреля, Харлем — голландский писатель и драматург Фредерик ван Эден.
 22 апреля — американская актриса Ада Реган (Риэн).
 9 мая, Кирримьюр — английский драматург, автор книг о Питере Пэне Джеймс Мэтью Барри
 , Ревельский уезд — князь Сергей Волконский, русский театральный деятель, режиссёр, критик, мемуарист.
 25 июня — испанский поэт, драматург и историк театра Нарсисо Диас де Эсковар.
 17 июля — американский антрепренёр Чарлз Фроман.
 , Черниговская губерния — украинская актриса Мария Заньковецкая.
 3 октября, Лондон — английский антрепренёр, основательница Театра Аббатства .
 , Санкт-Петербург — Валериан Светлов, русский литератор, историк балета, театральный критик, драматург-либреттист.
 29 ноября, Прага — чешская актриса Гана Квапилова.
 13 декабря, Париж — французский актёр и драматург Люсьен Гитри.
 ?, Сигнахи — грузинская актриса и антрепренёр Мария Сапарова-Абашидзе.
 русский актёр Роберт Адельгейм 
 китайский актёр Гуй-Фэнь Ван (ум. 1906).
 немецкий писатель Бруно Вилле, основатель «Свободной народной сцены» («Фрейе фольксбюне»; 1890) и «Новой свободной народной сцены» («Нойе фрейе фольксбюне»; 1892).
 русская актриса Глафира Мартынова.
 австрийский актёр .

Скончались 
 13 марта — Николай Петер Нильсен, датский актёр.
 25 августа — Йохан Людвиг Хейберг, датский поэт, драматург и театральный критик, руководитель Королевского театра в 1849—1856 годах, создатель датского национального водевиля.
 , Харьков — Александр Мартынов, русский актёр, один из основоположников русской школы сценического реализма.
  — русская актриса Эвелина Шмитгоф.
 , Санкт-Петербург — Степан Жихарев, русский писатель, драматург и театрал.
 , Москва — Дмитрий Ленский, русский драматург и актёр, автор водевилей.

Литература 
 Театральная энциклопедия. В 5 тт. — М.: Советская энциклопедия, 1961—1967.
 Русский театр 1824—1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. В 2 тт. М.: Интеррос, 2006. ISBN 5-98234-004-9

Ссылки 
 
 

1860 год в театре